OVS peut faire référence à :
 Langue OVS, type de langue suivant le schéma « objet-verbe-sujet » ;
 le site internet d'organisation de sorties et rencontres amicales On va sortir ! ;
 Organisme à Vocation Sanitaire dans le domaine végétal ou animal, selon le code rural français.